Виктор Губин — псевдоним Виталия Ивановича Бугрова.
 Губин, Виктор Викторович (1948—2007) — художник-карикатурист, продюсер и отец певца Андрея Губина.
 Губин, Виктор Евдокимович (1919—1996) — первый ректор Уфимского нефтяного института в 1954—1964 годы, дед певца Андрея Губина.